Ю́нсон () — шведская фамилия. Носители:

 Юнсон, Андреас (род. 1970) — шведский певец.
 Юнсон, Курт (род. 1922) — шведский кёрлингист.
 Юнсон, Маттиас (род. 1974) — шведский футболист, полузащитник.
 Юнсон, Молли (1931—2016) — шведская писательница.
 Юнсон, Силла (1911—2002) — шведская переводчица художественной литературы.
 Юнсон, Эйвинд (1900—1976) — шведский писатель и публицист.

См. также 
 Йонсон
 Юнссон
 Джонсон
 Ионсон